«Святой Александр» — 70/76-пушечный парусный линейный корабль 3 ранга Балтийского флота Российской империи, участник Северной войны.

Описание корабля 

Корабль имел два вооружённых дека. Вооружение корабля составляли из 70/76 орудий калибра от 4 до 24 фунтов.

Боевая служба 
Корабль строился на верфи Санкт-Петербургского Адмиралтейства с 8 ноября 1714 г. по 13 октября 1717 г. Постройку корабля вёл корабельный мастер Ричард Броун.

 года вместе с кораблями «Святой Пётр», «Фридемакер», «Святая Екатерина» и «Астрахань» находился к востоку от Кроншлота.

Участвовал в завершающем этапе Великой Северной войны.

В 1729—1732 годах был тимберован.

Во время русско-шведской войны 1741—1743 принимал участие в кампаниях 1742 (как флагманский корабль вице-адмирала Мишукова З.Д.) и 1743 годов.

См. также 
 Список парусных линейных кораблей Российского Императорского флота
 Список кораблей Балтийского флота (1702—1725)

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Парусные линейные корабли Балтийского флота Российской империи